Расширенное канадское слоговое письмо () — блок стандарта Юникод, содержащий расширения канадского слогового письма (основная часть которого закодирована в блоке Канадское слоговое письмо) для некоторых диалектов кри, оджибве, дене и кэрриер.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | Расширенное канадское слоговое письмоОфициальная таблица символов Консорциума Юникода
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |   || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+18Bx
| title="U+18B0: CANADIAN SYLLABICS OY" | ᢰ
| title="U+18B1: CANADIAN SYLLABICS AY" | ᢱ
| title="U+18B2: CANADIAN SYLLABICS AAY" | ᢲ
| title="U+18B3: CANADIAN SYLLABICS WAY" | ᢳ
| title="U+18B4: CANADIAN SYLLABICS POY" | ᢴ
| title="U+18B5: CANADIAN SYLLABICS PAY" | ᢵ
| title="U+18B6: CANADIAN SYLLABICS PWOY" | ᢶ
| title="U+18B7: CANADIAN SYLLABICS TAY" | ᢷ
| title="U+18B8: CANADIAN SYLLABICS KAY" | ᢸ
| title="U+18B9: CANADIAN SYLLABICS KWAY" | ᢹ
| title="U+18BA: CANADIAN SYLLABICS MAY" | ᢺ
| title="U+18BB: CANADIAN SYLLABICS NOY" | ᢻ
| title="U+18BC: CANADIAN SYLLABICS NAY" | ᢼ
| title="U+18BD: CANADIAN SYLLABICS LAY" | ᢽ
| title="U+18BE: CANADIAN SYLLABICS SOY" | ᢾ
| title="U+18BF: CANADIAN SYLLABICS SAY" | ᢿ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+18Cx
| title="U+18C0: CANADIAN SYLLABICS SHOY" | ᣀ
| title="U+18C1: CANADIAN SYLLABICS SHAY" | ᣁ
| title="U+18C2: CANADIAN SYLLABICS SHWOY" | ᣂ
| title="U+18C3: CANADIAN SYLLABICS YOY" | ᣃ
| title="U+18C4: CANADIAN SYLLABICS YAY" | ᣄ
| title="U+18C5: CANADIAN SYLLABICS RAY" | ᣅ
| title="U+18C6: CANADIAN SYLLABICS NWI" | ᣆ
| title="U+18C7: CANADIAN SYLLABICS OJIBWAY NWI" | ᣇ
| title="U+18C8: CANADIAN SYLLABICS NWII" | ᣈ
| title="U+18C9: CANADIAN SYLLABICS OJIBWAY NWII" | ᣉ
| title="U+18CA: CANADIAN SYLLABICS NWO" | ᣊ
| title="U+18CB: CANADIAN SYLLABICS OJIBWAY NWO" | ᣋ
| title="U+18CC: CANADIAN SYLLABICS NWOO" | ᣌ
| title="U+18CD: CANADIAN SYLLABICS OJIBWAY NWOO" | ᣍ
| title="U+18CE: CANADIAN SYLLABICS RWEE" | ᣎ
| title="U+18CF: CANADIAN SYLLABICS RWI" | ᣏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+18Dx
| title="U+18D0: CANADIAN SYLLABICS RWII" | ᣐ
| title="U+18D1: CANADIAN SYLLABICS RWO" | ᣑ
| title="U+18D2: CANADIAN SYLLABICS RWOO" | ᣒ
| title="U+18D3: CANADIAN SYLLABICS RWA" | ᣓ
| title="U+18D4: CANADIAN SYLLABICS OJIBWAY P" | ᣔ
| title="U+18D5: CANADIAN SYLLABICS OJIBWAY T" | ᣕ
| title="U+18D6: CANADIAN SYLLABICS OJIBWAY K" | ᣖ
| title="U+18D7: CANADIAN SYLLABICS OJIBWAY C" | ᣗ
| title="U+18D8: CANADIAN SYLLABICS OJIBWAY M" | ᣘ
| title="U+18D9: CANADIAN SYLLABICS OJIBWAY N" | ᣙ
| title="U+18DA: CANADIAN SYLLABICS OJIBWAY S" | ᣚ
| title="U+18DB: CANADIAN SYLLABICS OJIBWAY SH" | ᣛ
| title="U+18DC: CANADIAN SYLLABICS EASTERN W" | ᣜ
| title="U+18DD: CANADIAN SYLLABICS WESTERN W" | ᣝ
| title="U+18DE: CANADIAN SYLLABICS FINAL SMALL RING" | ᣞ
| title="U+18DF: CANADIAN SYLLABICS FINAL RAISED DOT" | ᣟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+18Ex
| title="U+18E0: CANADIAN SYLLABICS R-CREE RWE" | ᣠ
| title="U+18E1: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE LOO" | ᣡ
| title="U+18E2: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE LAA" | ᣢ
| title="U+18E3: CANADIAN SYLLABICS THWE" | ᣣ
| title="U+18E4: CANADIAN SYLLABICS THWA" | ᣤ
| title="U+18E5: CANADIAN SYLLABICS TTHWE" | ᣥ
| title="U+18E6: CANADIAN SYLLABICS TTHOO" | ᣦ
| title="U+18E7: CANADIAN SYLLABICS TTHAA" | ᣧ
| title="U+18E8: CANADIAN SYLLABICS TLHWE" | ᣨ
| title="U+18E9: CANADIAN SYLLABICS TLHOO" | ᣩ
| title="U+18EA: CANADIAN SYLLABICS SAYISI SHWE" | ᣪ
| title="U+18EB: CANADIAN SYLLABICS SAYISI SHOO" | ᣫ
| title="U+18EC: CANADIAN SYLLABICS SAYISI HOO" | ᣬ
| title="U+18ED: CANADIAN SYLLABICS CARRIER GWU" | ᣭ
| title="U+18EE: CANADIAN SYLLABICS CARRIER DENE GEE" | ᣮ
| title="U+18EF: CANADIAN SYLLABICS CARRIER GAA" | ᣯ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+18Fx
| title="U+18F0: CANADIAN SYLLABICS CARRIER GWA" | ᣰ
| title="U+18F1: CANADIAN SYLLABICS SAYISI JUU" | ᣱ
| title="U+18F2: CANADIAN SYLLABICS CARRIER JWA" | ᣲ
| title="U+18F3: CANADIAN SYLLABICS BEAVER DENE L" | ᣳ
| title="U+18F4: CANADIAN SYLLABICS BEAVER DENE R" | ᣴ
| title="U+18F5: CANADIAN SYLLABICS CARRIER DENTAL S" | ᣵ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию 15.0.
2.Серые клетки обозначают зарезервированные кодовые позиции.
|}

История 
В таблице указаны документы, отражающие процесс формирования блока.

См. также 
 Набор символов
 Канадское слоговое письмо (блок Юникода)

Примечания